Крючко́в — русская фамилия. Женская форма — Крючко́ва.

Известные носители 
 Крючков, Абрам Иванович (1910—1941) — рядовой, Герой Советского Союза.
 Крючков, Александр Николаевич (род. 1985) — российский футболист.
 Крючков, Анатолий Викторович (1944—2005) — подполковник милиции, кандидат юридических наук; секретарь ЦК РКРП-РПК.
 
 Крючков, Борис Алексеевич (род. 1935) — председатель мелитопольского горисполкома (1983—1990).
 
 Крючков, Виктор Васильевич (род. 1938) — советский актёр и кинорежиссёр.
 
 Крючков, Владислав Юрьевич (род. 1989) — российский футболист.
 Крючков, Всеволод Григорьевич (1925—2006) — советский и российский экономико-географ.
 Крючков, Геннадий Константинович (1926—2007) — председатель Международного совета церквей ЕХБ
 Крючков, Георгий Корнеевич (1929—2021) — советский, украинский партийный деятель.
 
 
 Крючков, Козьма Фирсович (1890—1919) — донской казак, участник Первой мировой войны.
 Крючков, Ксенофонт Никифорович (1842—1909) — синодальный миссионер, протоиерей, писатель
 Крючков, Николай Афанасьевич (1911—1994) — советский актёр.
 Крючков, Пётр Петрович (1889—1938) — личный секретарь А. М. Горького.
 
 Крючков, Фёдор Антонович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Крючков, Юрий Семёнович (1928—2015) — советский и украинский учёный, инженер-механик.



Топоним 
 Крючков — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия

См. также